Il singolare del torneo di tennis Columbus Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brian Teacher che ha battuto in finale John Austin 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Teacher (campione)
 Brian Gottfried (secondo turno)
 Bob Lutz (primo turno)
 Vijay Amritraj (secondo turno)

 Stan Smith (quarti di finale)
 Tom Gullikson (secondo turno)
 Francisco González (secondo turno)
 Tim Mayotte (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1981